Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die SA Tennis Open 2011. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 250 qualifizierten sich vier Spieler, welche in drei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 18 Spieler an der Qualifikation teil, die vom 29. bis 31. Januar 2011 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 32 kB)

ATP World Tour 2011
Tennisturnier in Johannesburg